Commissie-Barroso I, de naam van de Europese Commissie van 2004 tot 2009
Commissie-Barroso II, de naam van de Europese Commissie van 2010 tot 2014